Stommetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stommetjärnet (Bäcke socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Stommetjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn